Pseudosperma is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Inocybaceae. De typesoort is Pseudosperma sororium.

Kenmerken 
Soorten in dit geslacht hebben de volgende kenmerken:
 Basidia heeft soms geelbruin pigment
 Cheilocystidia zijn dunwandig, zonder kristallen en amorfe kap, deels cyanofiel, deels met secundaire septen
 Cystidia ontstaan uit cellen van het subhymenium
 Pleurocystidia zijn niet aanwezig
 Sporen zijn glad, met kleine apiculus, vaak met afgeronde apex, meestal ei- of boonvormig of langwerpig ellipsvormig
 Steel meestal niet langer dan de hoed breed is
 Geur deels spermatisch

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 93 soorten (peildatum juni 2022):

Inocybaceae
Schimmelgeslacht